

События 
 Чешский сейм принял решение, запрещавшее уход крестьян от своих панов.
 Стефан III Великий — господарь Молдавского княжества признал зависимость от Турции.
 Посланец португальского короля Педро Ковельяно побывал на Малабарском побережье Индии, в городах Восточной Африки и на Мадагаскаре.
 1487—1488 — Бартоломеу Диаш ди Новаиш достиг мыса Доброй Надежды, обогнул его и вышел в Индийский океан. Однако экипаж кораблей отказался продолжать плавание, и Диас вынужден был вернуться в Лиссабон.

Россия 
 Русско-литовская война (1487—1494). Переход к России князей Воротынских, Белевских и Вяземских с владениями.
 Поход русской армии на Казань. Свергнут хан Ильхам и поставлен ханом сторонник Москвы Мухаммед-Эмин, признавший вассальную зависимость от России.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1487 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1487 году

См. также